Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene (Originaltitel: Ancient Aliens, Alternativtitel: Ancient Aliens – Neue Erkenntnisse) ist eine US-amerikanische Dokumentarreihe, die sich mit Theorien der Prä-Astronautik befasst und seit 2009 produziert wird. Die 18. Staffel startete in den USA am 7. Januar 2022.

Konzept 
Die Dokumentarreihe stellt sich die Frage, ob uns bereits Aliens in der Vergangenheit besucht und dabei Spuren hinterlassen haben, die sich zum Beispiel in der heutigen Entwicklung und Technologien der Menschheit wiederfinden lassen und so zu einer Beeinflussung beigetragen haben. Dazu wird an verschiedenen Orten nach Anzeichen für scheinbar außerirdisches Leben gesucht.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Serie wird seit 2009 in den USA produziert. Die Produktion übernahm Prometheus Entertainment. Verantwortlicher Produzent und Regisseur ist Kevin Burns. Der Originalsprecher, der das Geschehen kommentiert, ist Robert Clotworthy. Die Musik stammt von The Music Collective.

Die Serie wurde erstmals am 8. März 2009 auf dem History Channel in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte am 5. Februar 2011 auf History HD. Weitere Ausstrahlungen erfolgten auf Kabel eins Doku.

Kritik 
Der Sendung wird vorgeworfen, Pseudowissenschaft und Geschichtsfälschung zu betreiben.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Ancient Aliens – Neue Erkenntnisse 
(englischer Originaltitel: Ancient Aliens – The Ultimate Evidence)

Ancient Aliens – Spezial Präsentation 
(englischer Originaltitel: Ancient Aliens – Special Presentation)

Weblinks 
 Ancient Aliens auf history.com (englisch)
 Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene auf history.de
 Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene auf Kabel eins Doku

Einzelnachweise 

Prä-Astronautik
Dokumentarreihe
Fernsehsendung (Vereinigte Staaten)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2000er Jahre